33 Pułk Artylerii Lekkiej (II RP)
 33 Pułk Artylerii Lekkiej (LWP)